13-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 25 мая по 20 ноября 2005 года с участием 31 команды (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока). Обладателем Кубка в 3-й раз в своей истории стал ЦСКА.

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
14-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходят в полуфинальную стадию Кубка России.

Предварительный этап 
Участники: 11 команд высших лиг «А» и «Б» региона «Сибирь — Дальний Восток».

Группа А 
 9—14 августа. Минусинск.

Группа Б 
 9—14 августа. Иркутск.

4 команды из группы «А» и 3 из группы «Б» вышли в финальный этап, где к ним присоединилась команда суперлиги «Самородок» (Хабаровск).

Финальный этап 
29 августа—3 сентября. Красноярск.

Групповой раунд 
Группа В

Группа Г

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-8 места: «Локомотив-Ангара» — «Хара Морин» 3:0; «Томичка-Юпитер» — «Забайкалка» 3:1.
 Матч за 7-е место: «Забайкалка» — «Хара Морин» 3:2.
 Матч за 5-е место: «Локомотив-Ангара» — «Томичка-Юпитер» 3:0.

 Полуфинал за 1-4 места: «Самородок» — «Лицей» 3:0; «Строитель» — «Спартак» 3:2.
 Матч за 3-е место: «Спартак» — «Лицей» 3:1.
 Финал: «Строитель» — «Самородок» 3:2.

Обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока впервые в своей истории стал красноярский «Строитель». В полуфинальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Строитель» и «Самородок».

Предварительный этап 
Участники: 20 команд суперлиги, высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в пяти группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг. От участия в розыгрыше отказалась две команды суперлиги - «Уралочка»-НТМК и Балаковская АЭС.

Группа 1 
 25—28 мая. Монино, Москва.

Группа 2 
 25—28 мая. Мытищи, Одинцово, Новогорск.

Группа 3 
 27—29 мая. Санкт-Петербург.

Группа 4 
 27—29 мая. Уфа.

Группа 5 
 25—27 мая. Ольгинка (Краснодарский край).

В четвертьфинальный этап вышли по три команды из 1-й, 2-й, 4-й и 5-й групп и две команды из 3-й группы.

Четвертьфинальный этап 
Обладатель Кубка России-2004 «Заречье-Одинцово» напрямую допущен в полуфинальную стадию розыгрыша. Московское «Динамо», откомандировавшее на период проведения четвертьфинала в сборную России более двух игроков, выходит в полуфинал независимо от результата. От участия отказалось краснодарское «Динамо».

Группа 1 (Самара) 

 6 сентября. ЦСКА — Университет 3:0 (25:22, 30:28, 25:18); Стинол — Прометей 3:1 (23:25, 25:17, 25:13, 25:23); Ленинградка — Искра 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).
 7 сентября. ЦСКА — Искра 3:1 (25:18, 25:17, 25:27, 25:19); Прометей — Университет 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:21); Ленинградка — Стинол 3:2 (26:28, 25:17, 16:25, 25:11, 15:10).
 8 сентября. Стинол — ЦСКА 3:2 (16:25, 25:21, 19:25, 25:23, 15:7); Искра — Университет 3:2 (17:25, 25:23, 25:20, 21:25, 15:10); Ленинградка — Прометей 3:0 (25:19, 25:15, 25:21).
 10 сентября. ЦСКА — Прометей 3:0 (25:19, 25:21, 25:23); Стинол — Искра 3:1 (25:19, 18:25, 27:25, 25:20); Ленинградка — Университет 3:1 (25:23, 26:24, 17:25, 25:19).
 11 сентября. ЦСКА — Ленинградка 3:0 (25:18, 25:19, 25:22); Стинол — Университет 3:0 (25:15, 25:17, 25:22); Искра — Прометей 3:0 (26:24, 25:21, 25:22).

Группа 2 (Лобня) 

 14 сентября. Автодор-Метар — Факел 3:0 (25:16, 28:26, 25:23); Северсталь — Динамо (М) 3:0 (технический результат); Динамо (МО) — Заречье-Одинцово-2 3:0 (25:13, 25:12, 27:25).
 15 сентября. Динамо (МО) — Динамо (М) 3:0 (25:15, 25:17, 25:21); Факел — Северсталь 3:0 (25:11, 25:23, 25:11); Автодор-Метар — Заречье-Одинцово-2 3:1 (25:18, 25:15, 20:25, 25:10).
 16 сентября. Динамо (М) — Заречье-Одинцово-2 3:1 (23:25, 25:18, 25:15, 25:19); Динамо (МО) — Факел 3:1 (25:16, 25:18, 25:25:23, 25:18, 21:25, 25:15); Автодор-Метар — Северсталь 3:2 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 15:13).
 18 сентября. Северсталь — Заречье-Одинцово-2 3:0 (25:21, 25:20, 25:16); Динамо (М) — Факел 3:2 (25:16, 25:15, 21:25, 23:25, 15:9); Динамо (МО) — Автодор-Метар 3:1 (19:25, 25:22, 25:21, 25:18).
 19 сентября. Динамо (М) — Автодор-Метар 3:1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:21); Динамо (МО) — Северсталь 3:0 (25:19, 25:20, 27:25); Факел — Заречье-Одинцово-2 3:0 (25:21, 25:13, 29:27).

В полуфинальный этап вышли три команды из 1-й группы и две из 2-й. К этой пятёрке команд присоединились «Заречье-Одинцово» и финалисты Кубка Сибири и Дальнего Востока «Строитель» и «Самородок».

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в двух группах. В финальный этап розыгрыша вышли по две лучшие команды из групп.

Группа А (Хабаровск) 

 14 октября. Заречье-Одинцово — Строитель 3:0 (25:15, 25:21, 25:15); ЦСКА — Самородок 3:2 (29:27, 21:25, 18:25, 25:19, 17:15).
 15 октября. Самородок — Заречье-Одинцово 3:2 (25:20, 24:26, 25:23, 23:25, 15:10); ЦСКА — Строитель 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 25:10).
 16 октября. Самородок — Строитель 3:0 (25:16, 25:15, 25:16); ЦСКА — Заречье-Одинцово 3:0 (25:19, 25:16, 15:25, 30:28).

Группа Б (Липецк) 

 14 октября. Стинол — Ленинградка 3:0 (25:21, 25:23, 25:15); Динамо (М) — Динамо (МО) 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:13).
 15 октября. Стинол — Динамо (МО) 3:1 (28:30, 25:20, 25:18, 25:16); Динамо (М) — Ленинградка 3:2 (16:25, 24:26, 25:18, 25:21, 15:8).
 16 октября. Динамо (М) — Стинол 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:21); Динамо (МО) — Ленинградка 3:0 (25:15, 25:9, 25:19).

Финальный этап 
19—20 ноября 2005. Москва.

Участники: ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Самородок» (Хабаровск), «Стинол» (Липецк).

Полуфинал 
19 ноября
 Самородок — Динамо (М.) 3:2 (16:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13)
 ЦСКА — Стинол 3:0 (25:13, 25:17, 25:20)

Матч за 3-е место 
20 ноября
 Динамо (М.) — Стинол 3:0 (25:18, 25:22, 25:22)

Финал

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Ирина Кононович, Татьяна Свирина, Елена Гуськова, Елена Гуркова, Ольга Букреева, Анна Зайко, Анастасия Шмелёва, Ольга Рыжова, Леся Махно, Татьяна Семняка. Главный тренер — Валерий Лосев.

 «Самородок» (Хабаровск): Анна Лобадина, Анастасия Беликова, Марина Манюк, Наталья Васюкович, Анна Чумакова, Анна Плигунова, Наталья Куликова, Анна Цокур, Ксения Пешкина, Марина Акулова, Наталья Кузнецова. Главный тренер — Сергей Алексеев.

 «Динамо» (Москва): Мария Жадан, Ольга Ильина, Наталья Курносова, Наталья Ханикоглу, Елена Лисовская, Виктория Подкопаева, Мария Бородакова, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва, Екатерина Кабешова, Озлем Озчелик. Главный тренер — Леонид Зайко.

Индивидуальные призы 
 MVP — Ольга Букреева (ЦСКА)
 Лучшая нападающая — Леся Махно (ЦСКА)
 Лучшая блокирующая — Анастасия Беликова («Самородок»)
 Лучшая на подаче — Наталья Курносова («Динамо»)
 Лучшая связующая — Татьяна Свирина (ЦСКА)
 Лучшая либеро — Анна Чумакова («Самородок»)

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 Волейбол. Кубок России. Женщины. "Финал четырёх"// «Спорт-Экспресс» — 22.11.2005

2005 год в волейболе